Car Nicobar (nicobarisch: Pu) gehört zu der indischen Inselgruppe der Nikobaren im Golf von Bengalen, im Osten liegt die Andamanensee. Politisch gehört die Insel zum indischen Unionsterritorium Andamanen und Nikobaren.

Die kleine Insel hat eine Fläche von 126,9 Quadratkilometern und eine Bevölkerung von 29.145. Sie erreicht eine Höhe von rund 60 Metern im Südwesten. Die größten Orte sind Perka (2527), Malacca (1637), Mus (1553), Tamaloo (1515), Sawai (1247), Arong (1194) und Big Lapati/Jayanti (1098). Mus (Ha-nyôch) ist Hauptort der Insel und Sitz des Assistant Commissioner.

In jedem Dorf wird aus den Ältesten der Tuhet – ein Rat – gewählt, die den Alltag organisieren. Die Vertretung des Distrikts Nicobar auf der Insel ist der Car Nicobar Tehsil. Zum Tehsil (etwa Gemeinde) gehört auch die 32 Kilometer südlich gelegene unbewohnte Insel Batti Malv.

Car Nicobar ist die nördlichste der Nikobaren, danach kommt Batti Malv. Die nächste Insel weiter südlich, Chowra, gehört bereits zum Tehsil Nancowry. 

Car Nicobar liegt 750 km vom Epizentrum des Seebebens vom 26. Dezember 2004 entfernt und wurde von dem folgenden Tsunami – mit bis zu 9 m hohen Wellen – schwer getroffen.

Klima

Einzelnachweise 

Geographie (Andamanen und Nikobaren)
Insel (Indien)
Insel (Asien)
Insel (Indischer Ozean)
Insel der Nikobaren